Сан Рафаел Уно има више значења:

 Сан Рафаел Уно (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Рафаел Уно (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел Уно, Ел Кањон (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику